

Sigle ou acronyme  
 TAG : Transports de l'Agglomération Grenobloise
 TAG : Techniques d'Avant-Garde, société d'investissements, associée à Heuer pour faire de la 
 TAG : Transformer À Gauche (groupe politique du Mouvement des jeunes socialistes)
 TAG : , en français Grammaire d'arbres adjoints, formalisme linguistique utilisé pour l'écriture de grammaires formelles ou informatiques
 TAG : Taux Annuel Glissant, un taux financier de référence en euro
 TAG : Turbine À Gaz
 TAG : Trouble Anxieux Généralisé, une psychopathologie
 TAG : Triacylglycérides, autre nom des triglycérides
 TAG : Transports Aériens Guyanais, compagnie de poste aérienne
 TAG : Transportadora Associada de Gas, compagnie gazière brésilienne

Médecine et sciences naturelles 
 , méthode utilisée en biochimie
  petite tumeur bénigne de la peau, pour les anglosaxons

Mot

En informatique 
 Tag : balise dans un code source (par exemple en HTML).
 Tag : balise accompagnant un flux de données sur un réseau informatique afin d'en préciser l'adressage (VLAN), le degré d'urgence ou de priorité (QoS) ou la nature.
 Tag : marqueur sémantique ou lexical utilisé sur les sites dits de réseaux sociaux .
 Tag management system, gestionnaire de tags.
 Tag ou flashcode : un code barre informatique à deux dimensions.

Marque 

 TAG Heuer : une marque suisse réputée pour ses montres de sport.

Titre 
 Tag, une série télévisée québécoise ;
 Tag, film japonais diffusé en 2015 ;
 Tag, film américain sorti en 2018 mettant en scène des gens jouant au jeu du loup.

Autres 
 la tague, jeu du loup, en Amérique du Nord ;
 Tag (hébreu) , est une ornementation qui figure sur certaines lettres constituée d'un trait vertical surmonté d'un point ;
 Tag, graffiti, plus particulièrement une signature réalisée au marqueur ou à la bombe. Il apparait entre 1970 et 1980 aux États-Unis, à Berlin-Ouest (voir Mon Dieu, aide-moi à survivre à cet amour mortel) et se répand très vite en Europe ;
 Tag, une étiquette (exemple : étiquette à histidines) ajoutée sur une protéine pour pouvoir la purifier, la suivre dans une analyse (en biologie) ;
 Clause de sortie conjointe, dite « Clause de  », d'un pacte d'actionnaires permettant à un actionnaire minoritaire de céder aux mêmes conditions ses actions lors de la cession par le majoritaire de sa participation.